Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија I 2011. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Учесници

Група А

Група Б

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играју су се у Будимпешти (Мађарска)

Група Б 
Мечеви групе Б играју се у Кијеву (Украјина)

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у 2011.